T6, T 6  eller T-6 kan syfta på:

T6–En sexsidig tärning, se tärning.
Volvo T6 – en konceptbil från Volvo.
T6 – en turbomotor från Volvo, se Lista över Volvomotorer.
Saab T6 – ett styrsystem från Saab Automobile, se Trionic.
T 6 – ett trängförband inom svenska armén åren 1902–1927, se Östgöta trängkår
Sojuz T-6 –  en flygning i det sovjetiska rymdprogrammet.
North American T-6 Texan – ett amerikanskt skolflygplan.
Beechcraft T-6 Texan II – ett amerikanskt enmotorigt turbopropflygplan.